Globoa är ett släkte av svampar. Globoa ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Globoa